TL kan syfta på

 TL – landskod för Östtimor
 .tl – Östtimors toppdomän
 Yamaha TL – en snöskotermodell
 1995 TL8 – ett binärt transneptunskt objekt
 1996 TL66 – ett objekt i Kuiperbältet
 ta – ISO 639-språkkod för tagalog
 Tl – kemiskt tecken för grundämnet tallium
 TL – för Turkisk lira
 TL - förkortning av tunnland
TL - förkortning för e-sportlaget Team Liquid